Olaszország
Solarolo, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ravenna megyében
Solarolo Rainerio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében